Апуре — один з 24 штатів Венесуели.
 Апуре (річка) — річка на північному заході Венесуели, ліва притока Оріноко.